Mazenod College ist der Name folgender Colleges des Oblati Mariae Immaculatae-Ordens:

 Mazenod College (Perth) in Lesmurdie, Western Australia, Australien
 Mazenod College (Melbourne) in Mulgrave, Victoria, Australien
 De Mazenod College in Kandana, Sri Lanka